Elp, un village des Pays-Bas.

ELP est un sigle qui peut faire référence à : 
 Emerson, Lake and Palmer, groupe britannique de rock progressif  ;
 Emerson, Lake and Powell, groupe britannique de rock progressif, formé de membres de Emerson Lake & Palmer ;
 European Left Party (en français, Parti de la gauche européenne).

ELP est un code qui peut faire référence à :
 .
ELP est une entreprise de cosmétiques basée à Montrem.

Références

Code